Karlino (plaats), plaats in Polen
 Karlino (gemeente), gemeente in Polen